CSV steht als Abkürzung für:
 Certified Server Validation, eine vorgeschlagene technische Methode zur Spam-Vermeidung
 Christlicher Sportverein
 Christliche Studentenvereinigung, eine ehemalige Studentenorganisation, siehe Deutsche Christliche Studentenvereinigung
 Christliche Schriftenverbreitung, ein deutscher Verlag
 Christlichsoziale Vereinigung Schweiz (CSV), eine Vereinigung der Christlichdemokratischen Volkspartei der Schweiz (CVP)
 Chrëschtlech-Sozial Vollekspartei (Christlich Soziale Volkspartei), eine politische Partei in Luxemburg
 Clerici Sancti Viatoris, einen römisch-katholischen Männerorden, siehe Viatoristen
 Cluster Shared Volumes, ein Feature des Failover Clustering, welches in Microsoft Windows Server 2008 R2 eingeführt wurde
 Comma-Separated Values oder Character-Separated Values, ein Dateiformat, siehe CSV (Dateiformat)
 Community Service Volunteers, ein britischer Verband zur Vermittlung von Freiwilligen und Angeboten für Unterstützung von Behinderten und Benachteiligten
 Computerized System Validation, eine softwaregesteuerte Validation im US-regulierten Umfeld der Pharma- und Medizinal-Branche
 Confederación Sudamericana de Voleibol, den südamerikanischen Volleyballverband
 Cuxhavener Sport-Verein, einen ehemaligen Sportverein, siehe Cuxhavener SV
 Konservativ-Christlichsoziale Volkspartei, eine historische politische Partei in der Schweiz, heute Christlichdemokratische Volkspartei

Siehe auch:

 CVS

Abkürzung